Tarumajaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Tarumajaya, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Tarumajaya, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar